Lucho hace referencia a varios artículos:

Nombre propio 

 Luis o Luciano: son dos nombres masculinos del que Lucho es el hipocorístico.

Personas 

 Lucho Córdoba (1902-1981), actor de cine y teatro, director teatral y dramaturgo chileno.
 Lucho de la Cuba (1902-1967), músico y compositor peruano.
 Lucho Azcárraga (1912-1996), músico y compositor panameño.
 Lucho Bermúdez (1912-1994), compositor, clarinetista, arreglista, director e intérprete musical colombiano.
 Lucho Sosa (1919-2009), futbolista argentino.
 Lucho Argain (1927-2002), compositor y cantante colombiano.
 Lucho Gatica (1928-2018), cantante de boleros y actor chileno.
 Lucho Gálvez (1929-2010), actor y animador de televisión chileno-ecuatoriano.
 Lucho Garland (1930-2014), guitarrista, compositor, arreglista y cantante peruano.
 Lucho Macedo (1930-2017), pianista, compositor y arreglista peruano de salsa.
 Lucho Silva (1931-2015), primer saxofonista ecuatoriano de jazz.
 Lucho Izusqui (1931-), periodista y comentarista deportivo peruano.
 Lucho Espinal (1932-1980), poeta, periodista, cineasta y jesuita español.
 Carlos Lucho Borges (1932-2014), futbolista uruguayo.
 Lucho Barrios (1935-2010), cantante peruano de boleros.
 Lucho Avilés (1938-2019), periodista de espectáculos y conductor de televisión uruguayo.
 Lucho Olivera (1942-2005), historietista argentino.
 Lucho Dibós (1946-), agrónomo y político peruano.
 Lucho González (1946-), guitarrista y compositor argentino-peruano.
 Lucho Barahona (1950-), dramaturgo, escritor y actor costarricense de origen chileno.
 Lucho Garzón (1951-) político y exactivista sindical colombiano.
 Lucho de Sedas (1953-), cantante panameño de música típica popular y cumbia.
 Lucho Bender (1956-2004), cineasta y publicista argentino.
 Lucho Mueckay (1957-) actor, coreógrafo, director escénico, humorista y promotor cultural ecuatoriano.
 Luis Lucho Aguirre (1958-), actor y director de teatro y televisión ecuatoriano.
 Lucho Herrera (1961-), ciclista colombiano.
 Lucho Arce (1963-), economista, catedrático y político boliviano.
 Lucho Iturrino (1963-), futbolista español.
 Lucho Paz (1964-), cantante peruano.
 Lucho Jara (1965-), presentador de televisión y cantante chileno.
 Lucho Chamié (1966-), actor y comediante colombiano.
 Lucho Galende (1970-), presentador de televisión y periodista argentino.
 Lucho Guiñazú (1971-), futbolista argentino.
 Lucho Revilla (1972-), abogado y político boliviano.
 Lucho Scaglione (1973-), bajista, cantante y compositor de rock argentino.
 Lucho Quequezana (1974-), músico, multinstrumentista y compositor peruano.
 Luciano Lucho Castro (1975-), actor argentino.
 Lucho Zavagno (1977-), futbolista argentino.
 Lucho Saracino (1978-), escritor argentino.
 Lucho Álvarez (1978-), futbolista argentino.
 Lucho Irarrazábal (1979-), futbolista chileno.
 Lucho Galletti (1980-), futbolista argentino.
 Lucho Horna (1980-), tenista peruano.
 Lucho González (1981-), futbolista argentino.
 Lucho Figueroa (1981-), futbolista argentino.
 Lucho Theiler (1981-), futbolista argentino.
 Lucho Ventricelli (1981-), piloto argentino de automovilismo.
 Lucho Pocrnjic (1981-), futbolista argentino.
 Luciano Lucho Pereyra (1981-), cantante y compositor argentino.
 Lucho Fabri (1981-), docente y capacitador argentino.
 Lucho Millares (1983-), futbolista argentino.
 Lucho Mellera (1984-), comediante argentino.
 Lucho Fernández (1984-), actor y MC español.
 Lucho Benavídes (1985-), motociclista argentino.
 Luciano Lucho Civelli (1986-), futbolista argentino.
 Lucho Suárez (1987-), futbolista uruguayo.
 Luciano Lucho Lollo (1987-), futbolista argentino.
 Lucho Cigno (1988-), futbolista argentino.
 Lucho Tantos (1988-), baloncestista argentino.
 Lucho De Cecco (1988-), jugador argentino de voleibol.
 Lucho Ibáñez (1988-), futbolista argentino.
 Lucho Ursino (1988-), futbolista argentino.
 Lucho Balbi (1989-), futbolista argentino.
 Lucho Taccone (1989-), deportista argentino que compite en triatlón.
 Lucho Pons (1990-), futbolista argentino.
 Lucho Abecasis (1990-), futbolista argentino.
 Lucho Ayala (1992-), actor y bailarín filipino.
 Lucho Cariaga (1992-), futbolista argentino.
 Lucho Guaycochea (1992-), futbolista argentino.
 Lucho Nequecaur (1992-), futbolista argentino.
 Luciano Lucho Colombo (1992-), futbolista argentino.
 Lucho Massarelli (1993-), baloncestista argentino.
 Lucho Capra (1993-), jugador profesional de pádel argentino.
 Lucho Vietto (1993-), futbolista argentino.
 Lucho Acosta (1994-), futbolista argentino.
 Luciano Lucho Domínguez (1995-), futbolista uruguayo.
 Lucho Gómez (1996-), futbolista argentino.
 Lucho Díaz (1997-), futbolista colombiano.
 Lucho González (1997-), jugador argentino de rugby.
 Lucho Vega (1999-), futbolista argentino.
 Lucho Jachfe (2001-), futbolista argentino.
 Lucho Rodríguez (2003-), futbolista uruguayo.